Castellana, pouvant notamment signifier « castillane » en espagnol et « châtelaine » en italien, peut désigner :

Patronyme 
 Georges Castellana (1898-1964), chanoine et prêtre en poste dans le Vieux-Nice, spécialiste de la langue niçoise.

Toponymes

Paseo de la Castellana : une voie importante à Madrid.

Castellana Grotte, commune de la ville métropolitaine de Bari dans les Pouilles en Italie ;
 Castellana Sicula, commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile en Italie.

Voir aussi